Весёлое (), село,
Гусаровский сельский совет,
Барвенковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320482507. Население по переписи 2001 г. составляет 214 (100/114 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Весёлое находится на левом берегу реки Сухой Торец. На противоположном берегу на расстоянии 1 км находится г. Барвенково и железнодорожная станция Надеждовка.
На расстоянии 1 км от села находятся сёла Маяк и Никополь.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.
 Небольшой песчаный карьер.

Культура 
 Клуб

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Барвенковского района